#перенаправление Джобадзе, Сергей Александрович